Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1975-1976 è il terzo dall'ultima riforma dei campionati.

Le trentasei squadre sono suddivise in 3 gironi da dodici squadre ciascuno: le prime quattro passano alla Poule A/2, le altre disputano con le prime classificate della Serie C dei minigironi a 4, in cui le prime due conservano il diritto a disputare la Serie B l'anno successivo. Nella seconda fase le dodici squadre ammesse sono suddivise in 3 gironi da quattro squadre ciascuno. Vengono ammesse alla Poule Finale le prime due classificate di ogni girone.

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Poule A/2

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Raggruppamento finale

Gruppo A

Gruppo B

Spareggio Promozione

Verdetti 
 Promosse in Serie A/2:
Pintinox BresciaFormazione: Zorzenon, Marussich, Solfrini, Motta, Spillare, Inferrera, De Stefani, Palumbo, Magnani, Pin, Dioni. Allenatore: Riccardo Sales.
Mecap VigevanoFormazione: Malagoli ... Allenatore: Piero Pasini.

Bibliografia
 La Stampa edizione 1976-77
 La Provincia (di Cremona) edizione 1976-77
 La Gazzetta del Sud edizione 1976-77
 La Gazzetta dello Sport edizione 1976-77

Pallacanestro nel 1976
Pallacanestro nel 1977
1976-1977